J79 peut faire référence à :
 General Electric J79, un turboréacteur américain produit par la GE Aviation ;
 HMS Scott (J79), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Rhombicosidodécaèdre bigyrodiminué (J79), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres